FNG NV
 Fox Networks Group
 Station Edingen (telegrafische code: FNG)